Алексе́й Ва́нин:
 Ванин, Алексей Захарович (1925—2012) — советский спортсмен и актёр.
 Ванин, Алексей Сергеевич (род. 1954) — советский и российский актёр.